Fontanes (Lot)
 Fontanes (Lozère)
 Fontanes-du-Causse